Ломинцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Ломинцево — село в Алексинском районе Тульской области.
 Ломинцево — село в Щёкинском районе Тульской области.